Ляховецкий — фамилия; имеет женскую форму Ляховецкая.
 Ляховецкий, Ян (более известен как Ива́н Миха́йлович Ма́йский; 1884—1975) — советский дипломат, историк и публицист.
 Ляховецкий, Леон Давидович (1861 — ?) — российский журналист, юрист.